Hillyard ist der Familienname folgender Personen:
 David Hillyarde (* ?), US-amerikanischer Saxofonist
 George Hillyard (1864–1943), britischer Tennisspieler
 Ron Hillyard (* 1952), englischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Hilliard